Andrea Germer ist der Name folgender Personen:

* Andrea Germer (Historikerin), deutsche Historikerin und Herausgeberin 
 Andrea Germer (Japanologin) (* 1965), deutsche Japanologin und Herausgeberin